Als Fotoästhetik wird ein Teilaspekt der Theorie der Fotografie bezeichnet, der die ästhetischen Wirkungen des fotografischen Bildes behandelt. Die Fotoästhetik beschäftigt sich mit der Rezeption und Reflexion von Fotografie, insbesondere der künstlerischen Fotografie, ist jedoch keine Handlungsanleitung für das Schaffen von bestimmten Bildwerken.

Vereinzelt wird der Begriff auch im Sinne einer Ikonographie, ähnlich dem der Video-Ästhetik verwendet, er bezeichnet dann jedoch keine klar definierte Darstellungsform oder Stilrichtung.

Typische Fragestellungen der Fotoästhetik sind beispielsweise:
 Welche Eigenarten zeichnen die Fotografie gegenüber anderen Bildmedien aus?
 Welche spezifischen Wirkungsarten auf den Betrachter gibt es?
 Welche Relevanz hat die Fotografie für das Individuum oder für die Gesellschaft?

Siehe auch 
 Aura (Benjamin)

Literatur 

 Gottfried Jäger: Fotoästhetik. Beiträge zu einer Theorie der Fotografie (1991). ISBN 3874674665.

Fototheorie